I liga 1990/1991 – 57. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Absolutnym beniaminkami ligi były Igloopol Dębica i Hutnik Kraków.

Uczestnicy

Wyniki 

(w) – walkower

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 238 meczów
 Strzelono 572 gole
 Średnia goli na mecz: 2,4
 Zwycięstw gospodarzy: 102
 Remisów: 77
 Zwycięstw gości: 59
 Król strzelców: Tomasz Dziubiński – Wisła Kraków (21 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1990 w piłce nożnej
1991 w piłce nożnej
1990 w polskim sporcie
1991 w polskim sporcie